In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale maggiore francese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 26 marzo 2013.

Note

Bibliografia 
 Denis Chaumier, Les Bleus : tous les joueurs de l'équipe de France de 1904 à nos jours, Parigi, Larousse, 2004. ISBN 2-03-505420-6
 Thierry Hubac, 1904-2004. Un siècle en Bleu, Parigi, Mango Sport, 2004. ISBN 2-84270-458-4

Collegamenti esterni 
 

Francese